Landtagswahlkreis 28 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Karlsruhe II (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Karlsruhe-Stadt I (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Dahme-Spreewald III (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Dahme-Spreewald I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Jüterbog – Luckenwalde II – Zossen II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Rheingau-Taunus I (seit 2008)
 Wahlkreis Rheingau-Taunus II (1983 bis 2003)
 Wahlkreis 28 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 28 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Nordwestmecklenburg II (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Neubrandenburg, Land – Neubrandenburg II (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Laatzen (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Hannover-Mitte (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Bad Salzdetfurth (2003)
 Landtagswahlkreis Hameln (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Göttingen-Stadt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis IV (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis II (2000)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II (1995)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II – Bonn I (1990)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II (1980 und 1985)
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Grevenbroich-West (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Mainz II (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Leipzig 4 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Leipzig 3 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Niesky – Görlitz, Land I – Bautzen III (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Bitterfeld-Wolfen (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Wolfen (2006 bis 2016)
 Landtagswahlkreis Dessau I (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Aschersleben (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Stormarn-Nord (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Norderstedt (2012)
 Landtagswahlkreis Pinneberg (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Elmshorn (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Kiel-Süd (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Kiel-Ost (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Mitte (1950)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Nord (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt I (seit 1999)
 Wahlkreis Schwarzakreis I (1994)
 Wahlkreis Gera-Süd (1990)